Красностав — название населённых пунктов на Украине:

 Красностав — село в Владимир-Волынском районе Волынской области.
 Красностав — село в Лугинском районе Житомирской области.
 Красностав — село в Славутском районе Хмельницкой области.
 Красностав — село в Борзнянском районе Черниговской области.

См. также 
 Красныстав